Medwin steht für:
 Medwin Water, Nebenfluss des Clyde (Fluss) in Schottland

Medwin ist der Familienname folgender Personen:
 David Gardner-Medwin († 2014), britischer Neurologe
 Michael Medwin (1923–2020), britischer Schauspieler und Produzent
 Terry Medwin (* 1932), walisischer Fußballspieler
 Thomas Medwin (1788–1869), britischer Schriftsteller